Агва Чиле има више значења:
 Агва Чиле (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Чиле, Доктора Олга (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Чиле, Мина (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Чиле (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику